Начальник штаба Военно-воздушных сил США () — высшая офицерская должность в ВВС США. Является членом Объединённого комитета начальников штабов и военным советником Совета национальной безопасности США, Министра обороны США и Президента США.

Назначение на должность, подчинение и решаемые задачи 
Начальник штаба Военно-воздушных сил США выдвигается президентом США и утверждается Сенатом США. В соответствии с Уставом назначается из генералов.

Начальник штаба ВВС США подчиняется непосредственно Министру Военно-воздушных сил США (именуемому также как секретарь ВВС) и помогает ему в военных вопросах, связанных с ВВС. Несёт ответственность за организацию, подготовку и оснащение более 700.000 военнослужащих, ВВС Национальной гвардии и гражданских сил, работающих в ВВС США, в том числе и за рубежом. Под руководством Министра Военно-воздушных сил США определяет выделение от ВВС США сил и средств в объединённое командование. Выполняет также другие обязанности, предписанные в соответствии с 10-м сводом законов § 8033 или утверждённых Министром ВВС США.

Начальник штаба ВВС США является административной должностью, он не имеет права оперативного командования ВВС США. С 6 августа 2020 года начальником штаба ВВС является генерал Чарльз Браун.

Список начальников штаба ВВС 
До создания этой должности генерал Генри Харли Арнолд исполнял обязанности Начальника армии и ВВС во время Второй мировой войны. Позже ему было прижизненно присвоено звание генерала ВВС.

Ссылки 
 Официальная страница начальника штаба ВВС США

Примечания 

Военно-воздушные силы США